Aardrijkskunde
 Massey-eiland, Canadees eiland
 Massey Drive, plaats (town) in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador

Merk
 Massey-Arran, historisch merk van motorfietsen

Personen met de achternaam Massey
 Anna Massey, Engels actrice
 Christopher Massey, Amerikaans acteur
 Juliaan Massey, Frans geestelijke
 Kyle Massey, Amerikaans acteur